Nieuwe Haagse School (beeldende kunst), een kunststroming
Nieuwe Haagse School (bouwstijl), een bouwstijl